«Нью-Йорк Ред Буллз» () — американский футбольный клуб из Нью-Йоркской агломерации, выступающий в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады. Является одним из десяти клубов, основавших лигу в 1996 году.

История 
Клуб был основан под названием «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз», под которым выступал до конца сезона 1997 года. С 1998 по 2005 год клуб был известен просто как «Метростарз». После приобретения клуба 9 марта 2006 года компанией по производству энергетических напитков Red Bull GmbH выступает под названием «Нью-Йорк Ред Буллз».

6 июля 2018 года Джесси Марш покинул «Нью-Йорк Ред Буллз», его сменил Крис Армас, ранее ассистировавший ему. В регулярном чемпионате сезона 2018 «Ред Буллз» финишировал во главе турнирной таблицы, завоевав свой третий Supporters’ Shield.

После того как «Нью-Йорк Ред Буллз» в Турнире MLS is Back выбыл на групповой стадии и в продолжении сезона 2020 смог выиграть только один из шести матчей, 4 сентября 2020 года Армас был уволен. На следующий день исполнять обязанности главного тренера было поручено, ассистировавшему Армасу, Брэдли Карнеллу. 6 октября 2020 года главным тренером «Нью-Йорк Ред Буллз» был назначен австрийский специалист Герхард Штрубер.

Атрибутика

Форма

Домашняя

Гостевая

Стадион 
Домашний стадион команды — «Ред Булл Арена», расположен в Гаррисоне, на территории штата Нью-Джерси, в двенадцати километрах на запад от Манхэттена.

Текущий состав

Капитаны клуба

Список тренеров 
  Эдди Фирмани (1996)
  Карлуш Кейрош (июль — декабрь 1996)
  Карлос Алберто Паррейра (январь — декабрь 1997)
  Альфонсо Мондело (1998)
  Бора Милутинович (1998—1999)
  Октавио Самбрано (январь 2000 — октябрь 2002)
  Боб Брэдли (октябрь 2002 — октябрь 2005)
  Мо Джонстон (февраль 2005 — июнь 2006)
  Ричи Уильямс (июнь — июль 2006, )
  Брюс Арена (18 июля 2006 — 5 ноября 2007)
  Хуан Карлос Осорио (18 декабря 2007 — 21 августа 2009)
  Ричи Уильямс (21 августа 2009 — 7 января 2010, )
  Ханс Бакке (7 января 2010 — 31 декабря 2012)
  Майк Петке (январь 2013, )
  Майк Петке (24 января 2013 — 6 января 2015)
  Джесси Марш (7 января 2015 — 6 июля 2018)
  Крис Армас (6 июля 2018 — 4 сентября 2020)
  Брэдли Карнелл (5 сентября — 6 октября 2020, )
  Герхард Штрубер (6 октября 2020 — )

Достижения 
 Победитель Supporters’ Shield (3): 2013, 2015, 2018
 Финалист Кубка MLS (1): 2008
 Финалист Открытого кубка США (2): 2003, 2017

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Клубы MLS
Футбольные клубы США
Команды Red Bull
Спортивные клубы Нью-Йорка